Alte Zeche steht für:

 Alte Zeche (Bantorf), Bebauungskomplex im Ortsteil Bantorf von Barsinghausen, Niedersachsen 
 Zeche Alte Steinkuhle, Steinkohlenbergwerk in Laer-Steinkuhl, Nordrhein-Westfalen